Brighi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Brighi (* 1989), san-marinesischer Tennisspieler
 Carlo Brighi (1853–1915), italienischer Violinist
 Christian Brighi (* 1973), italienischer Fußballschiedsrichter
 Marco Brighi (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Matteo Brighi (* 1981), italienischer Fußballspieler